Cérilly (Allier)
 Cérilly (Côte-d'Or)
 Cérilly (Yonne)

Desambiguações de topônimos